Semega-Janneh ist der Familienname folgender Personen:

 Baboucarr Semega-Janneh (1910–2002), gambischer Kartograph, Politiker (PPP) und Diplomat
 Gibril B. Semega-Janneh (Gibril Baboucarr Semega-Janneh), gambischer Richter
 Howsoon O. Semega-Janneh (Howsoon Ousman Semega-Janneh; 1914–1988), gambischer Politiker (PPP) 
 Sourahata B. Semega-Janneh (auch Sourahatta B. S. Janneh; * 1942), gambischer Jurist und Verbandsfunktionär